United Paramount Network
União do Povo Navarro

Desambiguações de siglas